Сурко́в (Суркова) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Сурков, Алексей Александрович (1899—1983) — русский советский поэт и литературный критик, общественный деятель, педагог, военный корреспондент.
 Сурков, Альберт Юльевич (1848—1917) — русский предприниматель, купец первой гильдии.
 Сурков, Анатолий Петрович (род. 1939) — советский государственный деятель.
 Сурков, Артём Олегович (род. 1993) — российский борец греко-римского стиля.
 Сурков, Василий Иванович (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 Сурков, Виктор Семёнович (1926—2016) — советский и российский геолог, геофизик, академик РАН.
 Сурков, Владимир Прохорович (1789—1855) — контр-адмирал, участник Наваринского морского сражения.
 Сурков, Владислав Юрьевич (род. 1964) — российский государственный деятель, помощник президента Российской Федерации (2013—2020).
 Сурков, Георгий Анатольевич (1938—1996) — советский и российский спортсмен и спортивный комментатор.
 Сурков, Григорий Николаевич (1916—1966) — Герой Советского Союза.
 Сурков, Егор Григорьевич (1916—1999) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Сурков, Евгений Данилович (1915—1988) — советский критик.
 
 
 Сурков, Никита Владимирович (род. 1987) — российский футболист.
 Сурков, Николай Алексеевич (1938—2013) — советский партийный и государственный деятель, председатель Белгородского облисполкома.
 
 Сурков, Сергей (род. 1979) — танцор.
 Сурков, Фёдор Павлович (1913—1971) — Герой Советского Союза.
 Сурков, Юрий Александрович (1926—2005) — космохимик.



См. также 
 Сурково
 Зурков